Тлакоачистлавака има више значења:

 Општина Тлакоачистлавака (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Тлакоачистлавака (Тлакоачистлавака, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику